Wade kan som auktorsförkortning betyda:

 Arthur Edwin Wade
 Charles B. Wade
 Walter Wade

Robotskapade auktorsförkortningar